Стойкенешть () — комуна в Румунії, у повіті Олт.
 Стойкенешть () — село в Румунії, у повіті Олт. Входить до складу комуни Стойкенешть.
 Стойкенешть () — село в Румунії, у повіті Вилча. Входить до складу комуни Олану.